Värde kan syfta på:

 Värde (matematik) – inom matematiken det tal som fås när uttrycket beräknas
 Värde (ekonomi) – ett fundamentalt begrepp inom ekonomin. 
 Värde på framtida avkastningar, se investeringskalkylering
 Värde (filosofi) – ett begrepp inom filosofin
 Intrinsikalt värde – inom filosofin begrepp för när något har ett värde i sig, ett värde som inte vilar på att det kan användas till att uppnå något annat 
 Instrumentellt värde – inom filosofin begrepp för när något har ett värde på grund av sina effekter
 Värdering (sociologi) –  en uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd

Se även 
 Värdeteori – ett ämne för filosofiska studier
 Värdeteori (ekonomi) – ett område inom nationalekonomin där man studerar vad värden är och hur de uppkommer
 Värdekonservatism – en uppfattning att samhället bör bevara och förstärka en viss etik
 Värdenihilism – en teori om värdeutsagor 
 Värdeomdöme – ett filosofiskt begrepp som används inom bland annat värdeteori eller metaetik
 Värdeladdade ord
 Värdering (förgreningssida)